Peacock (englisch „Pfau“) steht für:

 Peacock (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Peacock (2010), US-amerikanischer Psychothriller
 Peacock-Wiseman-Hypothese, Erklärungsversuch für den fortlaufenden Anstieg der Staatsquote
 Blue Peacock, Codename eines Atomwaffenprojekts
 Peacock (Schiff), Lotsenboot

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Peacock (Alabama)
 Peacock (Michigan)
 Peacock (Texas)
 Peacock (Virginia)
 Peacock Corners (Maryland)
 Peacock Crossroads (North Carolina)
 Peacock Village (Arizona)

geografischer Objekte in Antarktika:
 Peacock Heights, Gebirgsgruppe in der Ross Dependency
 Peacock Peak, Berg im Marie-Byrd-Land
 Peacock Ridge, Gebirgskamm im Enderbyland
 Peacock-Subglazialgraben, Senke im Wilkesland
 Peacock-Sund, Meerenge an der Eights-Küste, Ellsworthland
 Mount Peacock, Berg im Viktorialand

astronomischer Objekte:
 Peacock, Stern, siehe Alpha Pavonis
 Peacock (Krater), Krater auf dem Asteroiden (243) Ida

Unternehmen:
 Beyer-Peacock, ehemaliger englischer Hersteller von Lokomotiven, Werkzeugmaschinen und Stahlgussteilen
 Charles Peacock & Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Peacock, Computerfirma, siehe Also Deutschland
 Peacock (Streaminganbieter), US-amerikanischer Streaminganbieter
 Peacock Records, US-amerikanisches Plattenlabel

Siehe auch:
 Peacocke
 Pocock
 The Peacocks